Гран-при Германии 1997 года — десятый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1997 года. Прошёл на трассе Хоккенхаймринг в Хоккенхайме, Германия. Соревнования состоялись 27 июля 1997 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Герхард Бергер 1:45,747
 Это была последняя победа Герхарда Бергера в карьере и последняя победа команды Benetton в её истории, удивительным является тот факт, что первую победу команде в её истории также принес Бергер на Гран-при Мексики 1986 года, одержав в той гонке и свою первую победу в карьере.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Германии
Спортивные соревнования в Хоккенхайме